Унгер, Георг Христиан (1743—1799) — немецкий архитектор.
  (1837—1887) — немецкий оперный певец (тенор).